Остотипакиљо има више значења:

 Општина Остотипакиљо (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Остотипакиљо (Остотипакиљо, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику